Turkestan – regione dell'Asia centrale
 Turkestan orientale – nome storico della regione cinese del Xinjiang
Prima Repubblica del Turkestan orientale – repubblica islamica esistita tra il 1933 e il 1934
Seconda Repubblica del Turkestan orientale – repubblica popolare socialista esistita tra il 1944 e il 1949
 Repubblica Socialista Sovietica Autonoma del Turkestan – repubblica autonoma dell'Unione Sovietica
 Hazrat-e Turkestan – città del Kazakistan